Зелимхан Бакаев: Бакаев, Зелимхан Джабраилович (род. 1996) — российский футболист.
 Бакаев, Зелимхан Хусаинович (1992—2018?) — российский певец, предположительно похищенный и убитый в Чечне из-за своей половой ориентации.